«I May Hate Myself in the Morning» — песня американской кантри-певицы Ли Энн Вумэк, вышедшая в марте 2005 года в качестве лид-сингла с её шестого студийного альбома There's More Where That Came From (2005). Авторами песни выступил Тиа Силлерс (Odie Blackmon), а продюсером был Byron Gallimore.
Песня получила несколько номинаций, включая ACM Awards и награду Country Music Association Awards CMA Awards в престижной категории «Лучший сингл года» (Song of the Year).

История 
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: The New York Times, Billboard, Houston Chronicle, Boston Herald.

Награды и номинации 
Источник:

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Примечания

Ссылки 
  (более 6 млн просмотров)
 

Кантри-баллады
Песни 2004 года
Видеоклипы, снятые Трейем Фанджоем